Il singolare del torneo di tennis Shelbourne Irish Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Miša Zverev che ha battuto in finale Kristian Pless 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Kristian Pless (finale)
 Uros Vico (semifinali)

 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Arvind Parmar (primo turno)
 Jacob Adaktusson (quarti di finale)
 Chris Guccione (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shelbourne Irish Open 2006